Мотыльковые астрильды () — род птиц семейства вьюрковых ткачиков. Все виды обитают в Африке южнее Сахары.

Длина тела птиц составляет от 13 до 14 см. У всех самцов на голове голубые участки оперения. Кроме того, у самцов в области кроющих уха имеется заметное красное пятно. Самки окрашены скромнее чем самцы, в их оперении меньше голубого цвета.

Птицы питаются в основном мелкими семенами, а также насекомыми. Все виды считаются декоративными птицами, их содержат в неволе.

Виды

Выделены в род Granatina в 2020 году 
  → Granatina granatina
  → Granatina ianthinogaster

Примечания

Литература 
 Jürgen Nicolai (Hrsg.), Joachim Steinbacher (Hrsg.), Renate van den Elzen, Gerhard Hofmann, Claudia Mettke-Hofmann: Prachtfinken - Afrika, Serie Handbuch der Vogelpflege, Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart 2007, ISBN 978-3-8001-4964-3

Роды птиц